Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1970 проходили с 10 по 19 декабря 1970 года в Бангкоке, Таиланд только среди мужских команд. В турнире приняло участие 8 команд.

Победителем турнира в 3-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победившая в финале сборную Индии со счётом 1:0. Бронзовые медали завоевала сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 1:0.

Медалисты

Разделение команд на группы 
Первоначально в турнире планировалось участие 10 команд. Команды были разделены на две группы по 5 команд. Затем сборные Южной Кореи и Индонезии, распределённые в группу A, решили не принимать участия в соревнованиях еще до их начала, и сборная Цейлона была перемещена в группу A из группы B для выравнивания количества команд в группах.

Группа A
 
 
 *
 
 *

Группа B
 
 
 *

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1970
Хоккей на траве
1970 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Таиланде
Декабрь 1970 года